Багапов Олександр Хамзатович (рос. Александр Хамзаевич Багапов нар. 14 липня 1960, Краснодар СРСР) — радянський та російський футболіст.
 Багапов Хамза Абдулович (рос. Хамза Абдуллхаинович Багапов; нар. 7 жовтня 1939, Баку, Азербайджанська РСР) — радянський футболіст, радянський та російський тренер.